Госфорд — город на побережье Тасманова моря в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Госфорд — один из замков Ирландии, расположен в поселке Госфорд, на землях Маркехил, в графстве Арма, Северная Ирландия.
 Граф Госфорд — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии.

См. также 
 «Госфорд-парк» — исторический детектив режиссёра Роберта Олтмена, вышедший на экраны в 2001 году.